Palazzo Barbarigo – a Venezia
 Palazzo Barbarigo della Terrazza – a Venezia
 Palazzo Barbarigo Nani Mocenigo – a Venezia
 Palazzo Minotto-Barbarigo – a Venezia

Pagine correlate 
 Barbarigo (disambigua)